Шомон-Порсьен:

 Шомон-Порсьен — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Шомон-Порсьен — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны.